NYK est un code, qui signifie :
 Nippon Yusen Kaisha, entreprise de transport maritime japonaise.

Code